Pinto Rimba (Peudada), een plaats in Indonesië
Pinto Rimba (Trumon Timur), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing